Ягоднинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ягоднинский сельсовет — в Альменевском районе Курганской области.
 Ягоднинский сельсовет — в Белозерском районе Курганской области.